Autostrada A1 – autostrada albanese
 Autostrada A1 – autostrada algerina
 Autostrada A1 – autostrada austriaca
 Autostrada A1 – autostrada belga
 Autostrada A1 – autostrada croata
 Autostrada A1 – autostrada francese
 Autostrada A1 – autostrada tedesca
 Autostrada A1 – autostrada italiana detta anche Autostrada del sole
 Autostrada A1 – autostrada lussemburghese
 Autostrada A1 – autostrada lituana
 Autostrada A1 – autostrada macedone
 Autostrada A1 – autostrada marocchina
 Autostrada A1 – autostrada montenegrina 
 Autostrada A1 – autostrada polacca
 Autostrada A1 – autostrada rumena
 Autostrada A1 – autostrada senegalese
 Autostrada A1 – autostrada serba
 Autostrada A1 – autostrada slovena
 Autostrada A1 – autostrada svizzera
 Autostrada A1 – autostrada tunisina